Die Bredeney Ladies Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Essen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 11. bis 16. Juni 2018 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Essen